Gumniska – dzielnica Tarnowa
 Gumniska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica 
 Gumniska – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany 
 Gumniska (gmina) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1954[2] w województwie krakowskim

Zobacz też 
 Gumniska Wielkie
 Humniska